Die Sonnenbarschartigen (Centrarchiformes) sind eine Ordnung der Knochenfische aus der Gruppe der Barschverwandten (Percomorphaceae). Sie besteht aus 16 Fischfamilien mit über 250 Arten die disjunkt in gemäßigt temperierten Süßgewässern der Nord- und Südhalbkugel (Nordamerika, Nordostasien, Patagonien und südliches Australien) und küstennah in tropischen Meeren vorkommen.

Merkmale 
Die Arten der Sonnenbarschartigen sind in den meisten Fällen von typischer bulliger Barschgestalt mit gedrungenem Körperbau und stacheltragender Rücken- und Afterflosse. Es gibt jedoch auch grazilere, z. B. sehr hochrückige Formen wie den Doppel-Rückenflosser (Enoplosus armatus). Die Centrarchiformes erreichen Körperlängen von 2,5 cm (Elassoma gilberti) bis 1,8 m (Maccullochella peelii). Das einzige bekannte gemeinsame morphologische Merkmal, ist ein Muster der Verteilung der Nerven des Kopfes, das als „ramus lateralis accessories pattern 10“ bezeichnet wird. Dieses Merkmal tritt innerhalb der Barschverwandten außer bei den Sonnenbarschartigen nur noch bei den Scombriformes (= Pelagia Miya & Friedman, 2013) auf, einer Gruppe nicht näher mit den Sonnenbarschartigen verwandter Meeresfische.

Innere Systematik 
Die 20 den Sonnenbarschartigen zugeordneten Familien werden in fünf Unterordnungen eingeteilt:
Das Kladogramm zeigt die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Centrarchiformes:

 Unterordnung Centrarchoidei
 Sonnenbarsche (Centrarchidae)
 Zwergschwarzbarsche (Elassomatidae)
 Doppel-Rückenflosser (Enoplosidae), Position unsicher
 Sinipercidae
 Unterordnung Percichthyoidei
 Dorschbarsche (Percichthyidae)
 Unterordnung Büschelbarschartige (Cirrhitioidei)
 Cheilodactylidae
 Büschelbarsche (Cirrhitidae)
 Marmorfische (Aplodactylidae)
 Kelpfische (Chironemidae)
 Latridae
 Unterordnung Terapontoidei 
 Galeonenbarsche (Dichistiidae)
 Nagebarsche (Girellidae)
 Flaggenschwänze (Kuhliidae)
 Steuerbarsche (Kyphosidae)
 Streifenfalterfische (Microcanthidae)
 Schnabelbarsche (Oplegnathidae)
 Fegerbarsche (Scorpididae)
 Grunzbarsche (Terapontidae)
 Parascorpididae 
 Unterordnung Percalatoidei
 Percalatidae

Literatur 
 Ricardo Betancur-R., Richard E. Broughton, Edward O. Wiley, Kent Carpenter, J. Andrés López, Chenhong Li, Nancy I. Holcroft, Dahiana Arcila, Millicent Sanciangco, James C Cureton II, Feifei Zhang, Thaddaeus Buser, Matthew A. Campbell, Jesus A Ballesteros, Adela Roa-Varon, Stuart Willis, W. Calvin Borden, Thaine Rowley, Paulette C. Reneau, Daniel J. Hough, Guoqing Lu, Terry Grande, Gloria Arratia, Guillermo Ortí: The Tree of Life and a New Classification of Bony Fishes. PLOS Currents Tree of Life. 2013 Apr 18. Edition 1. doi:10.1371/currents.tol.53ba26640df0ccaee75bb165c8c26288, PDF
 Wei-Jen Chen, Sébastien Lavoué, Luciano B. Beheregaray & Richard L. Mayden: Historical biogeography of a new antitropical clade of temperate freshwater fishes. Journal of Biogeography, Mai 2014. DOI:10.1111/jbi.12333
 Sébastien Lavoué, Kouji Nakayama, Dean R. Jerry, Yusuke Yamanoue, Naoki Yagishita, Nobuaki Suzuki, Mutsumi Nishida, Masaki Miya: Mitogenomic phylogeny of the Percichthyidae and Centrarchiformes (Percomorphaceae): comparison with recent nuclear gene-based studies and simultaneous analysis. Gene, Juli 2014. DOI: 10.1016/j.gene.2014.07.033
 Thomas J. Near, Michael Sandel, Kristen L. Kuhn, Peter J. Unmack, Peter C. Wainwright, Wm. Leo Smith: Nuclear gene-inferred phylogenies resolve the relationships of the enigmatic Pygmy Sunfishes, Elassoma (Teleostei: Percomorpha). Molecular Phylogenetics and Evolution 63 (2012) 388–395, 
 Thomas J. Near, A. Dornburg, R.I. Eytan, B.P. Keck, W.L. Smith, K.L. Kuhn, J.A. Moore, S.A. Price, F.T. Burbrink, M. Friedman & P.C. Wainwright. 2013. Phylogeny and tempo of diversification in the superradiation of spiny-rayed fishes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 101:12738-21743. doi: 10.1073/pnas.1304661110, PDF

Einzelnachweise

Weblinks 
 Betancur-R, R., E. Wiley, N. Bailly, M. Miya, G. Lecointre & G. Ortí. 2014. Phylogenetic Classification of Bony Fishes --Version 3.